Хужир — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Хужир — посёлок при станции в Джидинском районе Бурятии.
 Хужир — улус в Закаменском районе Бурятии.
 Хужир — село в Окинском районе Бурятии.
 Хужир — посёлок в Ольхонском районе Иркутской области.

Другое 
 Хужир — железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги в Джидинском районе Бурятии, у населённых пунктов Хужир и Зарубино.
 Хужир — аэропорт в деревне Харанцы на острове Ольхон в Иркутской области в 6 км от посёлка Хужира.